La Copa Hopman 2009 corresponde a la 21.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Alemania, Australia, Italia, Estados Unidos, China Taipéi, Francia, Eslovaquia y Rusia. 

La competencia comenzará el 3 de enero de 2009 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación 

  – Meghann Shaughnessy / James Blake
  – Dinara Safina / Marat Safin
  – Alizé Cornet / Gilles Simon
  – Casey Dellacqua / Lleyton Hewitt

<ol start=5>
 – Flavia Pennetta / Simone Bolelli
 – Sabine Lisicki / Nicolas Kiefer 
 – Dominika Cibulková / Dominik Hrbatý 
 – Su-Wei Hsieh / Yen-Hsun Lu

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Alemania

Estados Unidos vs. Eslovaquia

Australia vs. Eslovaquia

Estados Unidos vs. Alemania

Estados Unidos vs. Australia

Alemania vs. Eslovaquia

Grupo B

Tabla de posiciones

Francia vs. China Taipéi

Rusia vs. Italia

Francia vs. Italia

Rusia vs. China Taipéi

Rusia vs. Francia

Italia vs. China Taipéi

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2009